Скотт Стюргис — американский музыкант из Сиэтла. Создатель и единственный член проекта Converter, наиболее типичный представитель такого музыкального направления как power noise/rhythmic noise. Саунд отличается мощным, плотным звуком, агрессивным ритмом и достаточно сложными по структуре композициями.

Дискография 
 Coma LP (1999, Hymen Records)
 Shock Front EP (1999, Ant-Zen)
 Blast Furnace EP (2000, Ant-Zen)
 Firebloom LP (2000, Hymen Records)
 Erode with Asche and Morgenstern, EP (2001, Ant-Zen)
 Exit Ritual EP (2003, Ant-Zen)
 Expansion 1.3 EP (2003, Ant-Zen)
 Expansion Pack 1.10 EP (2003, Ant-Zen)
 Divider E.P. with Klima, EP (2005, Kellermusik Records)
 Expansion Pack 2.0 LP (2005, Ant-Zen)

См. также 
 нойз

Ссылки 
 Online video converter Tubget.com
 Converter homepage
 Converter on discogs.com

Композиторы США
Музыкальные коллективы в стиле нойз
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1998 году
Артисты, известные под псевдонимами